Geninho ist der Spielername folgender brasilianischer Fußballspieler:

 Ifigênio de Freitas Bahiense (1918–1980, brasilianischer Fußballspieler und -trainer)
 Eugênio Machado Souto (* 1948, brasilianischer Fußballspieler)